Париж еПри е кръг от шампионата за болиди с електрическо задвижване Формула Е под егидата на ФИА. Провежда се от сезон 2015/16 всяка година на Сиркуит дез Инвалид в Париж, Франция.

История 
Дебютното състезание е проведено на 23 април 2016 г.

Писта 
Сиркуит дез Инвалид е дълга 1,93 км и има 14 завоя. Разположена е около Дома на инвалидите.

Спонсори и официални имена 
 2016: Виза – ФИА Формула Е Виза Париж еПри 2016
 2017: Катар Еъруейс – ФИА Формула Е Катар Еъруейс Париж еПри 2017

Победители

Статистика

Победи

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Пол позиции

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Най-бърза обиколка

Пилоти

Отбори

Националност на пилотите

Бележки 
  – При старта през 2017 г.

Източници